Captain America est un super-héros de comics. Plusieurs œuvres portent ce nom :

Bande dessinée 
 , série pour la jeunesse éditée par les éditions Artima adaptant la bande dessinée originale de Marvel Comics.

Télévision 
 , téléfilm américain de Rod Holcomb diffusé le  ;
  (Captain America II: Death Too Soon), téléfilm américain d'Ivan Nagy diffusé en 1979 à la télévision aux États-Unis et en 1980 au cinéma en France.

Cinéma 
 Captain America, serial américain sorti en 1944 ;
 Captain America, film américano-yougoslave d'Albert Pyun sorti en 1990, directement en vidéo dans plusieurs pays ;
 , film de super-héros américain de Joe Johnston, sorti le  ;
 Captain America : Le Soldat de l'hiver (), film de super-héros américain de Anthony et Joe Russo, sorti en 2014, il s'agit de la suite du précédent film ;
 , film de super-héros américain de Anthony et Joe Russo, sorti le .

Musique 
 Captain America, un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo.